Фрэнсис «Фрэнк» Амио (14 сентября 1904 года — 21 ноября 1962 года) — бывший канадский спринт каноист. Принимал участие в соревнованиях по гребле на байдарках и каноэ в 1930-х годах. Участник и призёр летних Олимпийских игр 1936.

Биография 
Амио родился в городе Торнхилл, Онтарио 14 сентября 1904 года. 18 июня 1933 года Амио спас членов команды Оттава Раф Райдерс Спрэга Дэйва и Эдди Бона, когда их байдарка перевернулась на озере Deschenes.

В 1920-х годах тренировался на каноэ оттавского клуба Ottawa’s Rideau Canoe Club. Не имея денег на покупку личного каноэ, он сам сделал лодку. В дальнейшем он вступил в яхт-клуб Britannia. Принимал участие в чемпионатах Британии. С 1929 по 1935 год он выигрывал шесть национальных чемпионатов в гребле на каноэ-одиночке.

Амио завоевал золотую медаль на летних Олимпийских играх 1936 в дисциплине С-1 1000 метров.

Оставив участие в соревнованиях по гребле, Амио работал в спортивной администрации, сосредоточив свои усилия на создании канадской каноэ ассоциации, был ответственным за финансирование канадских спортсменов-олимпийцев.

Во время Второй мировой войны Амио служил в Королевских ВМС Канады, дослужился до звания лейтенанта. После войны работал до самой смерти в Департаменте по делам ветеранов.

За заслуги в спорте Амио в 1949 году был введен в канадский Олимпийский зал славы, в 1955 году — в канадский спортивный Зал славы.

С 1964 года яхт-клуб «Британия» проводит мемориал памяти спортсмена.

С 2012 года в здании яхт-клуб «Британия» представлены фото Франка Амио и коллекция его трофеев.

Литература 
 Wallechinsky, David and Jaime Loucky (2008). «Canoeing: Men’s Canadian Singles 1000 Meters». In The Complete Book of the Olympics: 2008 Edition. Лондон: Aurum Press Limited. с. 479.

Примечания

Ссылки 
 Фрэнк Амио. Канадская энциклопедия

Члены Зала славы канадского спорта
Гребцы на байдарках и каноэ Канады
Гребцы на байдарках и каноэ на летних Олимпийских играх 1936 года
Чемпионы летних Олимпийских игр 1936 года
Олимпийские чемпионы от Канады